Seradifalko ima više značenja:
 Seradifalko (Kaltaniseta)
 Seradifalko (Palermo)